Essay, een korte prozatekst waarin de auteur een persoonlijk standpunt inneemt
 Essais, een boek van Michel de Montaigne
 Essays (Francis Bacon), een boek van Francis Bacon
 Essays: First Series, een reeks essays van Ralph Waldo Emerson
 Essays: Second Series, een tweede reeks essays van Ralph Waldo Emerson